— историческая провинция Японии в регионе Тюбу в центре острова Хонсю. Соответствует южной части современной префектуры Исикава.

История 

Провинция Кага была образована в 823 году в результате раздела провинции Этидзэн. Центр новой административной единицы находился в современном городе Комацу.

С XIV века до конца XV века провинцией Кага руководил род Тогаси, однако он был свергнут местными буддистами школы Исияма Хонган-дзи. На землях провинции была образована первая в истории Японии теократическая республика. В XVI веке она была свергнута войсками Оды Нобунаги.

В период Эдо (1603—1868) провинция Кага принадлежала роду Маэда, одному из главных вассалов сёгуната.

В результате административной реформы в 1872 году провинция Кага вошла в состав префектуры Исикава.

Уезды провинции Кага 

 Энума ()
 Исикава ()
 Кага ()
 Номи ()

Литература 
  ()

См. также 
 Восстание в Каге

Исторические области Японии